Oskar Lindberg (1887–1955) – szwedzki kompozytor
 Oskar Lindberg (1894–1977) – szwedzki biegacz narciarski